WR (niem. Wassermann-Reaktion) – Odczyn Wassermanna
 WR (ang. world record) – rekordy świata
  – współczynnik wagowy promieniowania